Tristram – fikcyjne miasto z gry komputerowej Diablo, które położone jest w zachodniej części świata Sanktuarium, dokładnie u stóp gór Aranoch i na południowy wschód od Klasztoru Sióstr Niewidzącego Oka.

Początki i historia 
O powstaniu Tristram niewiele wiadomo. Na małe miasteczko składało się parę budynków: chata kowala, chata alchemika, studnia, dom wiedźmy, cmentarz, tawerna i kościół. Z podań i listów napisanych przez Deckarda Caina, można wywnioskować, że całe zło zaczęło się, gdy w kościelnych piwnicach zamknięto przeklęty kamień duszy. Kościół Zakarum, wysłał do Tristram Biskupa Lazarusa, by zaopiekował się kościelnymi posiadłościami. Deckard już wtedy przeczuwał, że Lazarus ulegnie pokusie zniszczenia uwięzionego kamienia. Wkrótce, ku przerażeniu wszystkich mieszkańców, koszmarne sny stały się prawdą – Diablo, najpotężniejszy z Mrocznej Trójcy znów stąpał po ziemi. Część mieszkańców zdecydowało się na wyprawę zbrojną w podziemia. Niestety, większości ledwo udało się ujść z życiem, a przywódca wyprawy, Leoric, został opętany przez Diablo.

Diablo:

Jak dalej opowiadał mędrzec, do wioski przybył cichy wędrowiec. Walcząc nieustannie z pojawiającym się złem, pokonał wreszcie Diablo. Radość Deckarda i mieszkańców była krótka: oto pewnego dnia wędrowiec ścichł zupełnie. Założył czarną, długą szatę i nie pokazywał się nikomu. Zapytany przez mędrca o powód smutku odrzekł, że musi szukać swych braci na wschodzie. Nikt go już więcej nie zobaczył.

Diablo II:

Tydzień później oszalał Griswold, miejscowy kowal. Na Tristram spadła klątwa, każdy budynek zajął się ogniem, a mieszkańcy zostali wybici. Oszalały rzemieślnik sporządził klatkę, w której potwory uwięziły Deckarda.

Diablo III:

Gdy Deckard Cain powraca do ruin katedry w Tristram, tajemnicza kometa spada z nieba w to samo miejsce, gdzie niegdyś pojawił się Diablo. Armie demonów po raz kolejny budzą się.

Bibliografia 
 Diablo II – instrukcja do gry.
 Diablo II: Lord of Destruction – instrukcja do gry.

Przypisy 

Diablo
Fikcyjne miasta
Fikcyjne elementy z gier komputerowych